Иван Павлович Виноградов:
 Виноградов, Иван Павлович (1854—1925) — русский краевед, педагог, переводчик.
 Виноградов, Иван Павлович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик